Canción animal puede referirse a los siguientes significados:
 Canción animal, álbum del grupo de rock argentino Soda Stereo editado en 1990.
 Canción Animal, canción y sencillo de Soda Stereo editado en 1990.